Три корабля Королевского флота носили название HMS Burford, в честь городка Берфорд (Англия):

 HMS Burford — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679; перестроен в 1699; разбился в 1719.
 HMS Burford — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1722; разобран в 1752.
 HMS Burford — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1757; продан в 1785.